Натуральне число 560
 560 рік до нашої ери
 560 рік нашої ери